Пирого́в — російське прізвище. Жіноча форма — Пирогова.

Відомі носії 

Чоловіки
 Пирогов Віктор Володимирович (1923–1993) — український радянський живописець.
 Пирогов Володимир Леонідович (1950) — український мовознавець.
 Пирогов Кирило Альфредович (. 1973) — російський актор театру (Майстерня Петра Фоменка) і кіно, композитор. Заслужений артист Російської Федерації (2005).
 Пирогов Микола Іванович (1810–1881) — російський та український хірург, анатом і педагог.
 Пирогов Олександр Ігорович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Жінки
 Пирогова Лідія Володимирівна — українська актриса театру. Народна артистка України (1997).
 Пирогова Ольга Павлівна (1937—2004) —  український лікар-фтизіатр, краєзнавець, фермер, філантроп, літературознавець та книжковий колекціонер (бібліофіл).

Топоніми 
 Пирогов — льодовик на південно-західних схилах гори Парри, на острові Брабант (Західна Антарктида).

Див. також 
 Пирогова — пасажирський зупинний пункт Полтавського напрямку.
 Пирог